Vaccin contre la grippe saisonnière
 Vaccin contre la grippe A (H1N1) de 2009